Хешдате () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Севедісла.
 Хешдате () — село в Румунії, у повіті Клуж. Адміністративно підпорядковується місту Герла.